Петренко Микола Іванович ( 1953) — український військовослужбовець та політик, народний депутат України 2-го скликання.
 Петренко Микола Іванович (1958—2016) — директор Київського академічного театра ляльок, «голос» київського метрополітену.
 Петренко Микола Євгенович (1925—2020) — український письменник.
 Петренко Микола Якович (1940) — Народний депутат України в Верховній Раді І скликання.
 Петренко Микола Якович (1925) — секретар Харківської міської ради протягом 1998—2002 років.
Сторінки зі списками однофамільців-тезок